Ди Мартино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Мартино, Антониетта (род. 1978) — итальянская легкоатлетка, прыгунья в высоту.
 Ди Мартино, Марианна — итальянская актриса и модель.